Newchurch est un village de l'île de Wight, en Angleterre.
 Newchurch est un village du Kent, en Angleterre.
 Newchurch est un village du Lancashire, en Angleterre.
 Newchurch est un village du Monmouthshire, au pays de Galles.